Desamparados (kanton), een kanton van de Costa Ricaanse provincie San José
 Desamparados (San José), een deelgemeente in de Costa Ricaanse provincie San José